Вехово — село Даниловского сельсовета Лопатинского района Пензенской области. Входит в состав Даниловского сельсовета.

История 
В 1991 году Указом президиума ВС РСФСР опытная станция была переименована в село Вехово.

Население

Примечания 

Населённые пункты Лопатинского района